Ethridge ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Ethridge (1947–2012), US-amerikanischer Gitarrist
 Ella Ethridge (1893–1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Jon Kent Ethridge (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler

Ethridge ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Ethridge (Georgia), im Jones County
 Ethridge (Kentucky), im Gallatin County
 Ethridge (Montana), im Toole County
 Ethridge (Tennessee), im Lawrence County
 Ethridge Estates, im Prince George County, Virginia

Siehe auch:
 Ethridge Gin Branch, Fließgewässer im Henry County, Alabama
 Etheridge (Begriffsklärung)